Šariš může znamenat:

 Šariš – někdejší uherskou župu, dnes region na východním Slovensku
 Šariš (pivovar) – jeden z největších slovenských pivovarů a zároveň název jeho produktu, piva Šariš
 Veľký Šariš – město v Prešovském kraji na východním Slovensku